Nightline, é um programa de notícias noturno transmitido pela ABC nos Estados Unidos. Areja as noites semanais e geralmente tem 31 minutos de duração. Ted Koppel serviu como principal âncora de março de 1980 até sua aposentadoria, em novembro de 2005. O produtor executivo é James Goldston.

Ligações externas
 

Programas da American Broadcasting Company
Telejornais dos Estados Unidos
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 1980
Programas de televisão em língua inglesa